Виктор Бурмистров:
 Бурмистров, Виктор Михайлович (1924—1996) —  советский учёный-медик.
 Бурмистров, Виктор Михайлович (1889—1938) — советский государственный деятель, работник органов юстиции и прокуратуры РСФСР.